Агавнадзо́р () — армянский топоним:

 Агавнадзор — село в Армении, расположено в Вайоцдзорской области.
 Агавнадзор — село в Армении, расположено в Котайкской области.
 Агавнадзор — река в Армении.